Сан-Ремо 1930 — международный шахматный турнир, проходивший с 16 января по 4 февраля 1930 года в Сан-Ремо.

Таблица турнира

Ссылки 
 Партии турнира на сайте ChessGames.com
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com
 Партии турнира на сайте 365chess.com

1930 год в шахматах
Шахматные турниры
Сан-Ремо